Lafarre ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:
 Lafarre (Ardèche) im Département Ardèche
 Lafarre (Haute-Loire) im Département Haute-Loire

Siehe auch:
 Lafare
 La Fare